Camptocelia — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae). 

Синоним:
Atlantocelia Antoine, 1949

Виды 
К этому подроду относятся 15 видов:
 Amara affinis Dejean, 1828
 Amara arcuata (Putzeys, 1865)
 Amara barcelonensis Hieke, 1983
 Amara brevis Dejean, 1828
 Amara coiffaiti (Jeanne, 1981)
 Amara corpulenta (Putzeys, 1865)
 Amara cottyi Coquerel, 1859
 Amara eximia Dejean, 1828
 Amara gottelandi Antoine, 1931
 Amara gravidula Rosenhauer, 1856
 Amara kocheri Antoine, 1933
 Amara malacensis Hieke, 1983
 Amara otini Antoine, 1938
 Amara pueli Antoine, 1923
 Amara rotundata Dejean, 1828

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Camptocelia Jeannel, 1942

Харпалины